3 miejscowości w Polsce: 
 Ugory – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą 
 Ugory – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra 
 Ugory – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Świerzno